Il singolare del torneo di tennis New Orleans Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Roscoe Tanner 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (secondo turno)
 Björn Borg (semifinali)
 John McEnroe (campione)
 Eddie Dibbs (primo turno)

 Brian Gottfried (quarti di finale)
 Roscoe Tanner (finale)
 Ilie Năstase (primo turno, squalifica)
 Tim Gullikson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New Orleans Open 1979